Jméno Locke může znamenat:

příjmení osob
 Corey Locke (* 1984) – kanadský lední hokejista
 Eddie Locke (1930-2009) – americký jazzový bubeník
 Edwin A. Locke (nar. 1938) – americký psycholog
 Elsie Lockeová (1912–2001) – novozélandská spisovatelka
 Gary Locke (* 1950) – americký politik
 John Locke (1632–1704) – anglický filosof
 John Locke (hudebník) (1943–2006) – americký rockový klávesista

v kultuře
 Locke (film) – filmové drama režiséra Stevena Knighta z roku 2013
 John Locke – postava ze seriálu Ztraceni